Harém — parte feminina da casa (cultura muçulmana) ou conjunto de esposas (matrimónio poligâmico)
 Harém (gênero) — gênero de mangá
 HAREM —  avaliação para sistemas de processamento da linguagem portuguesa